Натуральне число 980
 980 рік до нашої ери
 980 рік нашої ери